Уожа́н — село в Чемальском районе Республике Алтай России. Входит в Чемальское сельское поселение.

География 
Расположено к югу от Горно-Алтайска, на реке Чемал.

Население

Примечания 

Населённые пункты Чемальского района